Аттале́я () — род семейства Пальмовые, древесные растения с неразветвлёнными стволами и крупными перистыми листьями.

Род назван в честь последнего пергамского царя Аттала III.

Биологическое описание 
Ствол, как правило, не ветвится. Листья перистые.

Ареал 
Ареал рода охватывает Мексику, Карибские острова, Центральную и Южную Америку.

Использование 
Из листовых влагалищ бразильской  добывают грубые, тёмные волокна (), идущие на производство канатов, верёвок, половиков и щёток. Твёрдые семена некоторых видов рода Атталея используются для изготовления мелких токарных поделок. Кроме того, несколько видов пальм Атталея широко используют в качестве декоративных растений (в том числе и в комнатном садоводстве и оранжереях), например , .

В литературе 
 «Attalea princeps» — сказка-аллегория Всеволода Гаршина, в которой повествуется о прекрасной пальме, томящейся в оранжерее, рвущейся к солнцу сквозь крышу оранжереи и погибающей под холодным небом.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 72 вида:

Примечания

Ссылки 
 

Арековые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Тропическое сельское хозяйство